Halsdoek (klederdracht)
Sjaal
Choker (das)